Дискографија Кајли Миног, аустралијске певачице и списатељице текстова, састоји се од 11 студијских албума и преко 50 синглова разних дискографских кућа. Миног је започела са снимањем са поп продукцијским триом Сток, Ејткен и Ватерман у 1987. године. Та продукцијска кућа објавила је ланац светских хитова Миног, укључујући "I Should Be So Lucky". Намјеравала се удаљити од своје раније каријере и уживати у уметничкој контроли експериментишући с различитим жанровима и објављујући зрелије и више личне пјесме. Иако је продаја синглова Миног и албума у том периоду била значајно мања, синглови "Confide in Me" и њен дует с Ником Кејвом "Where the Wild Roses Grow" били су јако успешни.

У 1999. године потписала је за Парлофон и те године објавила свој повратнички сингл "Spinning Around". Убрзо је објавила свој најуспешнији сингл "Can't Get You Out of My Head", који је доспео на врхове лествица синглова у преко 40 држава. У 2003. године, добила је свој први Греми за „најбољу денс песму“. Њен десети студијски албум X, објављен је 2007. године. За промоцију албума, Кајли је одржала тунеји KylieX2008, најобимнију светску турнеју у својој каријери.

У 2010. године, Миног је објавила једанаести студијски албум Aphrodite, а најавила га је синглом "All the Lovers".

Кајли Миног је продала преко 68 милиона примерака албума широм света.

Студијски албуми

Компилацијски албуми

Синглови

Референце

Спољашње везе 
 Кајли Миног Званични сајт

Кајли Миног
Кајли Миног
Кајли Миног